A 2018–2019-es magyar női kézilabda-bajnokság első osztálya a bajnokság 68. kiírása. A szezon 2018. szeptember 1-jén kezdődött és 2019. május 18-án a 26. fordulóval ért véget. A címvédő a Győri Audi ETO KC.

A bajnokságba a másodosztályból ebben a szezonban két csapat csatlakozott. Az egri Eszterházy KESC a 2013–2014-es szezonban, a Mosonmagyaróvári KC SE pedig a 2016–2017-es szezonban volt utoljára az első osztály tagja.

A bajnokságot a címvédő Győri Audi ETO KC hiábtlanul nyerte. Ez volt a győri csapat 15. bajnoki címe, emellett ebben a szezonban a Magyar-kupában és a Bajnokok Ligájában is diadalmaskodtak. A Siófok KC pedig az EHF-kupát hódította el.

Résztvevő csapatok 

Vastagon kiemelve a címvédő.

Az alapszakasz

Tabella

Eredmények

Góllövőlista

Jegyzetek 

Magyar női
Magyar női
N2018